Герман Ильич Энтин (род. 20 сентября 1941, Москва) — советский и российский театральный режиссёр, сценарист, актёр театра и кино. 

С 1965 года — актёр Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Почётный деятель искусств г. Москвы.

Биография 
Родился в Москве 20 сентября 1941 года. В 1958 году, в 17 лет, поступил на биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1963 году по кафедре общего почвоведения. В студенческие годы увлёкся театром и играл в Студенческом театре МГУ под руководством И. И. Соловьёва, знакомство с которым определило его дальнейшую театральную судьбу. Позже стал руководителем студии при том же театре.

В 1963—1968 годах учился в ГИТИС в мастерской С. Х. Гушанского по специальности «актёр драмы и кино» (педагоги — И. И. Соловьёв, С. Х. Гушанский, В. С. Якут, Л. П. Галлис, А. Б. Шатрин, Л. Р. Орданская). В 1965 году был зачислен в труппу Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Однокурсник и близкий друг актёров В. В. Павлова и Ю. И. Голышева.

В 1976 году окончил Школу-студию МХАТ, учился на курсе О. Н. Ефремова, специальность — «режиссёр-постановщик, педагог по мастерству актёра».

Актёрские работы в театре 
Сыграл более 50 ролей, большинство из которых — в театре им. М. Н. Ермоловой. Среди наиболее известных ролей — Кучумов («Бешеные деньги» А. Н. Островского), Илья Еремеев («Прошлым летом в Чулимске» А. В. Вампилова), Шут («Конец — делу венец» У. Шекспира), Малюта Скуратов («Василиса Мелентьева» А. Н. Островского), Джеффри Торнтон («Костюмер» Р. Харвуда), Апраксин («Балы и страсти Петербурга» Д. Самойлова), Джерри («Что случилось в зоопарке» Э. Олби), профессор Персиков («Роковые яйца» М. А. Булгакова), Вочнев, Степан и Жига («Железная воля» Н. С. Лескова).

Играл в большинстве собственных спектаклей.

По состоянию на 2018 год играет роль мистера Реджинальда в спектакле С. А. Голомазова «Фотофиниш», поставленного в 2006 году по произведению Питера Устинова.

Основное амплуа — комедийный актёр.

Помимо театра, много выступал на эстраде с сольными программами, в том числе «Вечер русской сатиры» и «Михаил Булгаков».

Роли в кино 
В 1970—1989 годах сыграл эпизодические роли в сериалах «Я — 11-17» (1970), «Следствие ведут знатоки» (1975 и 1985 годы, дело № 10 «Ответный удар», дело № 19 «Пожар») и «Женщины, которым везло» (1989, роль Александра Птушкова).

Также играл в телеспектаклях «Всегда на марше» (1969), «Прошлым летом в Чулимске» (1975, главная роль Еремеева), «Дарю тебе жизнь» (1976), «Разлом» (1977, роль Хваткина), «Стойкий туман» (1978), «Горное гнездо» (1979, роль Сахарова), «Куда он денется!» (1981, нет в титрах), «Василиса Мелентьева» (1982, роль Малюты Скуратова — главного действующего лица пьесы), «Зелёная комната» (1984), «Деньги для Марии» (1985), «Накануне отъезда» (1986, роль Павла Прищепы), «Говори…» (1987, роль Степана Никитича), «Железная воля» (1998).

Режиссёрские работы 
Для творчества Германа Энтина характерны камерные постановки, а также моноспектакли, сочетающие комическое и трагическое. Чаще всего он обращается к произведениям И. А. Бунина, А. С. Пушкина и М. А. Булгакова.

В 1973 году работал в качестве ассистента режиссёра в постановке И. И. Соловьёва «Грамматика любви» по рассказам И. А. Бунина. В 1991 году после смерти учителя поставил этот же спектакль самостоятельно с новым исполнительским составом.

Первая самостоятельная режиссёрская работа появилась в 1978 году — спектакль «Конец — делу венец» по пьесе У. Шекспира.

Одной из его наиболее известных работ стала «Железная воля» по одноимённой повести Н. С. Лескова. Спектакль впервые был поставлен в 1995 году и шёл без перерывов в течение 12 лет. В 1998 году была записана телеверсия спектакля для телеканала «Культура». В спектакле, помимо самого Германа Энтина, были задействованы Ю. И. Голышев и В. В. Павлов.

В 1990-е годы на сцене Ермоловского театра поставил также спектакли «Роковые яйца» и «Мой Булгаков» по произведениям М. А. Булгакова.

В 2004 году увидел свет его спектакль «Ужель, та самая Татьяна?..» по сценам из романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и оперы П. И. Чайковского.

22 января 2008 года состоялась премьера спектакля «Amata nobis. Возлюбленная нами?» по рассказам И. А. Бунина «Волки», «Второй кофейник», «Генрих», «Баллада», «В Париже» и «Ида».

В октябре 2011 года был поставлен камерный спектакль «И страстью дрогнули сердца…» по «Маленьким трагедиям» и повести «Египетские ночи» А. С. Пушкина.

Последней постановкой стал моноспектакль «Михаил Булгаков. Триптих», показанный в рамках программы «Ермоловский + Ермоловцы» 28 октября 2015 года. В основу спектакля легли произведения Булгакова «Записки юного врача» и «Белая гвардия».

На основе отдельных театральных постановок Германом Энтиным были поставлены также аудиоспектакли: «Конец — делу венец» У. Шекспира (1980), «Записки юного врача» М. А. Булгакова и другие.

Педагогическая деятельность 
С 1990 по 2001 годы работал режиссёром-педагогом по актёрскому мастерству на актёрском факультете Школы-Студии МХАТ им. А. П. Чехова на курсах А. А. Калягина и А. Н. Леонтьева. Был постановщиком дипломных спектаклей Темные аллеи» по И. А. Бунину, «Полоумный Журден» по пьесе Ж.-Б. Мольера, «Мастер и Маргарита» по М. А. Булгакову и др.

Награды 
 диплом Конкурса русской комедии им. М. Жарова (1997)
 лауреат международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» в номинации за лучший спектакль «Железная воля» (2003)
 бронзовый диплом на «Золотом витязе» спектаклю «Ужель, та самая Татьяна?..» за мастерство соединения музыки и драматургии в номинации «Камерный театр» и приз за лучшую женскую роль (Анастасия Бакастова) (2004)
 почётный деятель искусств г. Москвы

Примечания 

Актёры театра СССР
Актёры театра России
Выпускники Школы-студии МХАТ